Виго има више значења:
 Виго
 Виго (Алесандрија)
 Виго (Болоња)
 Виго (Болцано)
 Виго (Ђенова)
 Виго (Тренто)
 Виго (Верона)
 Виго (Виченца)